Seven Days in the Sun – singolo dei Feeder del 2001
Seven Days in the Sun – album di Askil Holm del 2001
Seven Days in the Sun – EP di Askil Holm del 2002